Der Begriff Pegging bezeichnet:

 eine Fixierung des Wechselkurses im Finanzwesen,
 eine Befestigung von Pflanzen bei der Gartenarbeit,
 eine Gedächtnistechnik des Zahl-Form-Systems,
 eine Sexualpraktik, siehe Pegging (Sexualpraktik),
 eine Funktion im Supply-Chain-Management, siehe Pegging (Wirtschaftsinformatik).